Eds socken kan syfta på:
Eds socken, Uppland
Eds socken, Värmland
Eds socken, Ångermanland
Dals-Eds socken – i Dalsland, hette före den 1 januari 1886 Eds socken
Västra Eds socken – i Småland, namnet var före 4 juli 1884 Eds socken